La Punta (district), een district in de provincie Callao in Peru
 La Punta (San Luis), een plaats in de provincie San Luis in Argentinië
 Castillo San Salvador de la Punta, een fort in Havana ook wel bekend als La Punta